Сезон 2020/2021 для «Бруклин Нетс» стал 54-м сезоном в истории клуба, 45-м — в истории выступлений клуба в чемпионате НБА, 9-м — после переезда из Нью-Джерси в Бруклин.

Важные даты 
 1 сентября 2020 — Объявили, что Барклайс-центр будет служить избирательным участком на выборах Президента США в 2020 году.
 3 сентября 2020 — Наняли Стива Нэша в качестве главного тренера команды. До этого он занимал должность консультанта по развитию игроков «Голден Стэйт Уорриорз» и работал генеральным менеджером сборной Канады по баскетболу. Жак Вон стал ведущим помощником главного тренера.
 30 октября 2020 — Майкл Д’Антони и Айме Удока вошли в тренерский штаб «Бруклин Нетс». Назначали Амаре Стадемайра помощником тренера по развитию игроков команды.
 18 ноября 2020 — Драфт НБА 2020 года прошёл в студии ESPN в Бристоле (Коннектикут) в режиме видеоконференции.
 20 ноября 2020 — Открылся рынок свободных агентов.
 23 ноября 2020 — Переподписали Джо Харриса.
 10 декабря 2020 — Подписали соглашение о партнерстве с «Моторолой». Логотип компании разместится на нашивке на майке. «Бруклин Нетс» и «Моторола» будут сотрудничать не только в бизнес, но и в социальных проектах.
 22 декабря 2020 — Первый официальный матч сезона против «Голден Стэйт Уорриорз» был выигран со счетом 125 на 99 в Барклайс-центре.
 14 января 2021 — Джеймс Харден стал игроком «Бруклин Нетс» в результате обмена с участием четырёх команд.
 23 февраля 2021 — Провели первый матч со зрителями в Барклайс-центре.
 15 апреля 2021 — Ламаркус Олдридж, который сыграл за «Бруклин Нетс» 5 матчей, объявил о завершении карьеры из-за сердечной недостаточности.
 27 апреля 2021 — «Бруклин Нетс» гарантировали себе участие плей-офф за 10 матчей до конца регулярного сеона.
 1 июня 2021 — Выиграли в первом раунде плей-офф серию у «Бостон Селтикс» в пяти матчах.
 19 июня 2021 — Проиграли полуфинал Восточной конференции «Милуоки Бакс» в семи матчах.

Драфт 

Перед началом драфта у «Бруклин Нетс» было один драфт-пик первого раунда и один драфт-пик второго раунда. 19 ноября 2020 года «Бруклин» обменял в рамках трёхсторонней сделки права с драфта на Саддика Бея и Джея Скрабба в «Детройт Пистонс» и в соответственно «Лос-Анджелес Клипперс», «Нетс» получили права с драфта на Реджи Перри от «Клипперс».

Состав

Ротация состава 
Последнее обновление 15.05.2021

Регулярный сезон

Положение в турнирной таблице

Плей-офф

Сыгранные матчи

Предсезонные матчи

Регулярный сезон

Плей-офф

Статистика игроков

Предсезонные матчи 

|-
|style="text-align:left;" |Кевин Дюрант
|2||2||25.6||.500||.286||.833||4.5||2.5||0.5||2.5||20.0
|-
|style="text-align:left;" |Карис Леверт
|1||0||20.7||.462||.667||1.000||2.0||1.0||1.0||0.0||18.0
|-
|style="text-align:left;" |Кайри Ирвинг
|2||2||22.7||.583||.556||.500||4.0||4.5||1.5||1.0||17.5
|-
|style="text-align:left;" |Лэндри Шэмет
|2||0||19.5||.333||.500||.700||3.0||0.5||0.5||0.5||9.5
|-
|style="text-align:left;" |Джо Харрис
|2||2||20.8||.467||.444||.000||3.0||0.5||0.5||0.5||9.0
|-
|style="text-align:left;" |Тимоте Луваву-Кабарро
|2||0||15.6||.600||.400||.800||2.5||2.0||0.0||0.5||9.0
|-
|style="text-align:left;" |Торин Принс
|2||0||21.0||.455||.625||1.000||2.5||1.5||0.5||0.0||8.5
|-
|style="text-align:left;" |Крис Чиозза
|1||0||8.6||.400||1.000||.500||2.0||2.0||1.0||0.0||8.0
|-
|style="text-align:left;" |Спенсер Динвидди
|2||2||22.8||.308||.000||.750||4.5||5.0||1.0||0.0||7.0
|-
|style="text-align:left;" |Джарретт Аллен
|2||0||16.4||.250||.000||.667||7.5||0.5||0.5||1.0||6.0	
|-
|style="text-align:left;" |Джефф Грин
|2||0||16.8||.571||.500||1.000||2.0||1.0||0.5||0.0||6.0
|-
|style="text-align:left;" |Родион Куруц
|1||0||7.4||.667||.500||.000||1.0||1.0||0.0||0.0||5.0
|-
|style="text-align:left;" |Тайлер Джонсон
|2||0||8.7||.286||.500||.500||1.0||0.5||0.5||0.0||3.0
|-
|style="text-align:left;" |Деандре Джордан
|2||2||17.7||.667||.000||.500||5.5||3.0||1.5||1.0||2.5
|-
|style="text-align:left;" |Реджи Перри
|2||0||11.6||.667||.000||.200||4.5||0.5||0.0||0.5||2.5
|-
|style="text-align:left;" |Брюс Браун
|1||0||5.0||.000||.000||.000||0.0||1.0||1.0||1.0||0.0
|-
!Всего
!2
! —
! —
!.469
!.462	
!.694	
!47.0 
!24.5
!9.0
!8.0
!116.0
|}

Регулярный сезон

|-
|style="text-align:left;" |Кевин Дюрант
|35||32||33.1||.537||.450||.882||7.1||5.6||0.7||1.3||26.9
|-
|style="text-align:left;" |Кайри Ирвинг
|54||54||34.9||.506||.402||.922||4.8||6.0||1.4||0.7||26.9
|-
|style="text-align:left;" |Джеймс Харден	
|36||35||36.6||.471||.366||.856||8.5||10.9||1.3||0.8||24.6
|-
|style="text-align:left;" |Карис Леверт
|12||4||27.8||.435||.349||.765||4.3||6.0||1.1||0.5||18.5
|-
|style="text-align:left;" |Джо Харрис
|69||65||31.0||.505||.475||.778||3.6||1.9||0.7||0.2||14.1
|-
|style="text-align:left;" |Ламаркус Олдридж
|5||5||26.0||.521||.800||1.000||4.8||2.6||0.6||2.2||12.8
|-
|style="text-align:left;" |Джарретт Аллен
|12||5||26.7||.677||—||.754||10.4||1.7||0.6||1.6||11.2
|-
|style="text-align:left;" |Джефф Грин	
|68||38||27.0||.492||.412||.776||3.9||1.6||0.5||0.4||11.0
|-
|style="text-align:left;" |Блэйк Гриффин
|26||10||21.5||.492||.383||.782||4.7||2.4||0.7||0.5||10.0
|-
|style="text-align:left;" |Лэндри Шэмет
|61||12||23.0||.408||.387||.846||1.8||1.6||0.5||0.2||9.3
|-
|style="text-align:left;" |Брюс Браун
|65||37||22.3||.556||.288||.735||5.4||1.6||0.9||0.4||8.8
|-
|style="text-align:left;" |Торин Принс
|12||4||18.2||.405||.351||.889||2.8||0.6||0.7||0.7||8.1
|-
|style="text-align:left;" |Майк Джеймс
|13||1||18.2||.370||.355||.778||2.5||4.2||0.5||0.1||7.7
|-
|style="text-align:left;" |Деандре Джордан
|57||43||21.9||.763||.000||.500||7.5||1.6||0.3||1.1||7.5
|-
|style="text-align:left;" |Спенсер Динвидди
|3||3||21.3||.375||.286||1.000||4.3||3.0||0.7||0.3||6.7
|-
|style="text-align:left;" |Николас Клэкстон
|32||1||18.6||.621||.200||.484||5.2||0.9||0.7||1.3||6.6
|-
|style="text-align:left;" |Тимоте Луваву-Кабарро
|58||7||18.1||.365||.314||.814||2.2||1.2||0.6||0.1||6.4
|-
|style="text-align:left;" |Тайлер Джонсон	
|39||3||17.5||.393||.364||.857||2.0||1.2||0.4||0.0||5.4
|-
|style="text-align:left;" |Ализе Джонсон
|18||0||10.5||.588||.167||1.000||5.0||0.8||0.3||0.3||5.2
|-
|style="text-align:left;" |Крис Чиозза
|22||1||10.5||.352||.310||.765||1.1||3.0||0.3||0.3||4.0
|-
|style="text-align:left;" |Реджи Перри
|26||0||8.1||.410||.190||.769||2.8||0.5||0.2||0.2||3.0
|-
|style="text-align:left;" |Норвел Пелл
|3||0||9.3||.426||—||—||2.3||0.0||0.0||1.0||2.0
|-
|style="text-align:left;" |Андре Роберсон
|5||0||12.6||.143||.125||.500||3.0||0.8||0.6||0.2||1.2
|-
|style="text-align:left;" |Иман Шамперт
|2||0||5.5||.250||.000||—||0.5||0.0||0.5||0.0||1.0
|-
|style="text-align:left;" |Родион Куруц
|5||0||3.2||.333||.500||—||0.6||0.4||0.0||0.0||0.6
|-
|style="text-align:left;" |Тайлер Кук
|4||0||4.3||.333||—||—||0.5||0.5||0.0||0.0||0.5
|-
|style="text-align:left;" |Ноа Вонле
|4||0||2.8||.000||.000||—||0.3||0.3||0.0||0.0||0.0
|-
!Всего
!72
! —
! —
!.494
!.392
!.804
!44.4								
!26.8
!6.7
!5.3
!118.6	
|}

Плей-офф

|-
|style="text-align:left;" |Кевин Дюрант
|12||12||40.4||.514||.402||.871||9.3||4.4||1.5||1.6||34.3
|-
|style="text-align:left;" |Кайри Ирвинг
|9||9||36.1||.472||.369||.929||5.8||3.4||1.0||0.6||22.7
|-
|style="text-align:left;" |Джеймс Харден	
|9||9||35.8||.472||.364||.903||6.3||8.6||1.7||0.7||20.2
|-
|style="text-align:left;" |Джо Харрис
|12||12||36.2||.398||.402||.750||3.6||1.6||0.3||0.2||11.2
|-
|style="text-align:left;" |Блэйк Гриффин
|12||12||26.5||.532||.389||.714||5.9||1.8||0.8||0.5||9.0
|-
|style="text-align:left;" |Джефф Грин
|6||1||24.7||.485||.556||.875||2.8||1.7||0.5||0.3||8.2
|-
|style="text-align:left;" |Брюс Браун
|12||5||23.1||.506||.182||.813||5.1||2.1||0.7||0.4||7.9
|-
|style="text-align:left;" |Лэндри Шэмет
|12||0||17.2||.439||.385||.800||1.8||0.6||0.4||0.1||4.2
|-
|style="text-align:left;" |Майк Джеймс
|9||0||11.4||.326||.313||—||1.8||1.3||0.2||0.0||3.7
|-
|style="text-align:left;" |Реджи Перри
|5||0||4.4||.538||.400||—||1.2||0.2||0.2||0.0||3.2
|-
|style="text-align:left;" |Николас Клэкстон
|12||0||10.8||.483||—||.667||2.8||0.6||0.3||1.0||2.5
|-
|style="text-align:left;" |Тайлер Джонсон	
|8||0||8.6||.353||.273||1.000||0.8||0.6||0.3||0.0||2.1
|-
|style="text-align:left;" |Ализе Джонсон
|5||0||4.6||.571||—||—||2.6||0.0||0.6||0.0||1.6
|-
|style="text-align:left;" |Тимоте Луваву-Кабарро
|7||0||3.6||.300||.333||—||0.4||0.3||0.0||0.0||1.1
|-
|style="text-align:left;" |Крис Чиозза
|6||0||3.2||.286||.333||—||0.2||0.2||0.2||0.0||0.8
|-
!Всего
!12
! —
! —
!.472
!.382
!.868
!42.6										
!22.6
!7.1
!4.8
!112.5
|}

Травмы

Звёздный уикенд НБА 

Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг были выбраны в стартовый состав участников матча всех звёзд, а Джеймс Харден вошел в число запасных игроков. Кевин Дюрант пропустил матч из-за травмы. Кайри Ирвинг сделал дабл-дабл из 24 очков и 12 передач, а Джеймс Харден набрал 21 очко.

Ни один игрок «Бруклин Нетс» в конкурсах не участвовал.

Награды

Рекорды и достижения 
 16 января 2021 года Джеймс Харден в поединке против «Орландо Мэджик» установил два клубных рекорда. Он стал первым игроком в истории «Нетс», который отдал 14 передач в своём дебютном матче. Харден оформил трип-дабл из 32 очков, 12 подборов и 14 передач. До Джеймса ни один игрок «Нетс» ни делал трипл-дабл в своем первом матче за «Нетс».
 29 января 2021 года игроки «Бруклин Нетс» во встрече с «Оклахома-Сити Тандер» впервые в истории клуба набрали 147 очков в основное время матча. Девять баскетболистов «Бруклина» преодолели отметку 10 набранных очков и выше, они повторили рекорд «Нетс» от 8 апреля 1984 года.
 15 февраля 2021 года игроки «Нетс» во встречи против «Сакраменто Кингз» впервые в истории клуба в одном матче забили 27 трёхочковых бросков.
 17 марта 2021 года «Бруклин Нетс» выиграл гостевой матч против «Индиана Пэйсерс». Впервые в истории «Нетс» команда одержала восемь гостевых побед подряд. Победная серия в гостях прервалась 19 марта 2021 года, когда «Бруклин» проиграл гостевой матч против «Орландо Мэджик».
 1 апреля 2021 года Джеймс Харден стал первым игроком в истории «Нетс», который выиграл награду игрок месяца Восточной конференции два месяца подряд. 
 23 апреля 2021 года Майк Джеймс подписал контракт с  «Бруклином». Он стал 27 игроком клуба в сезоне. Ни когда ранее за «Нетс» в одном сезоне не играли 27 баскетболистов.
 27 апреля 2021 в матче против «Торонто Рэпторс» вышло 33 сочетание игроков «Бруклина» в стартовом составе в одном сезоне. «Нетс» обновил рекорд клуба по количеству вариантов стартовой пятёрки в одном сезоне. 6 апреля 2021 года в матче против Даллас Маверикс Стив Нэш переписал рекорд. Он выпустил 35 вариант игроков в стартовом составе. Всего в регулярном сезоне Нэш использовал 38 сочетаний игроков стартовой пятерки.   
 25 мая 2021 года Джо Харрис во встречи против «Бостон Селтикс» забил 7 трёхочковых бросков. Он повторил рекорд «Бруклин Нетс» по количестве забитых бросков из-за дуги, установленный 27 апреля 2015 года Дероном Уильямсом в 4 матче против Атланта Хокс. 28 мая 2021 года Джеймс Харден в поединке против «Бостона» повторил достижение Дерона Уильямса и Джо Харриса, и стал третьим игроком в истории клуба, который забил 7 трёхочковых бросков.
 30 мая 2021 года игроки «Нетс» впервые в истории клуба набрали 73 очка в первой половине матча плей-офф. 143 очка во встречи с «Селтикс» явлются новым рекордом клуба по результативности в игре серии плей-офф.
 7 июня 2021 года «Нетс» во встрече против «Милуоки Бакс» впервые в истории клуба победили в плей-офф НБА с разницей 39 очков. По ходу игры преимущество «Бруклина» достигало 49 очков. В этом же матче игроки «Нетс» забили 21 трёхочковый бросок, тем самым установили рекорд клуба по количеству забитых бросков из-за дуги.
 15 июня 2021 «Бруклин» в поединке против «Милуоки Бакс» победили со счетом 114 на 108, уступая 17 очков в середине третей четверти. Кевин Дюрант сыграл все 48 минут матча и стал первым игроком в истории НБА, который набрал 49 очков, взял 17 подборов, отдал 10 передач. На счету Джеффа Грина было 27 очков, он вышел на паркет со скамейки запасных.

Сделки

Покупки и обмены

Свободные агенты

Переподписание

Дополнение

Ушли

Подписание игроков с драфтов

Примечания

Ссылки 
 
 

НБА в сезоне 2020/2021
Сезоны Бруклин Нетс